Mobizod (inaczej serial netmobilowy) to krótka miniatura filmowa przeznaczona do ściągania na przenośne odtwarzacze obrazu (typu Video iPod, odtwarzacze MPEG-4, telefony komórkowe) oraz do Internetu. 

Mobizody to nowe krótkie formy telewizyjne, z zawartością fabularną lub inną, zaadaptowane do specyfiki telewizji mobilnej bądź do oglądania w Internecie i trwające od 30 sekund do maksymalnie 10 minut.

Multimedia